Hestrasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hestrasjön, Småland, sjö i Gislaveds kommun,  (23 ha)
Hestrasjön, Västergötland, sjö i Svenljunga kommun,  (8,32 ha)
Hestrasjön (Torpa socken, Östergötland), sjö i Ydre kommun,  (12,6 ha)
Hestrasjön (Västra Ryds socken, Östergötland), sjö i Ydre kommun,  (28,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn